

Cinema 
 Snuff, film del 1976

Musica 
 Snuff, gruppo musicale punk rock britannico
 Snuff, singolo degli Slipknot pubblicato nel 2008 tratto dall'album All Hope Is Gone

Altro 

 Snuff, tipo di video amatoriali raffiguranti torture culminanti nella ripresa di una morte reale.
 Snuff, tabacco da fiuto.
 Snuff, romanzo di Terry Pratchett